Сокращение CDO или CdO может означать:
 CDO () —  (в промышленном дизайне), главный проектировщик (в архитектуре) или главный конструктор (в инженерии).
CDO () — более правильно CDTO - руководитель по цифровой трансформации компании
CDO (англ. Chief data officer) —  , ответственный за обработку и анализ данных, управление предприятием и использование информации в качестве актива
 CDO () — обеспеченные долговые обязательства (финансовый инструмент).
 CDO — код  для аэропорта Крэдок близ южно-африканского города Крэдок.
 cdo — код ISO 639-3 для восточноминьского языка.
 Оксид кадмия (химическое обозначение — CdO) — химическое вещество, основное сырьё для производства других соединений кадмия.